Ракочевич — сербская фамилия:

 Ракочевич, Игор (род. 1978) — сербский баскетболист;
 Ракочевич, Мило (1910—2007) — капитан королевских ВВС Югославии;
 Ракочевич, Никола (род. 1983) — сербский актёр